Блейн — английское имя и фамилия.

Топонимы 
 Блейн — город в штате Миннесота, США.
 Блейн — город в штате Кентукки, США.
 Блейн — город в штате Мэн, США.
 Блейн — город в штате Вашингтон, США.

Персоналии 
 Блейн Андерсон — персонаж американского музыкального телесериала «Хор».
 Блейн, Вивиан (1921—1995) — американская актриса и певица.
 Блейн, Вилли (род. 1978) — французский боксёр-любитель.
 Блейн, Гилберт (1749—1834) — шотландский медик, реформатор медицинской службы на Королевском флоте.
 Блейн, Дэвид (род. 1973) — американский иллюзионист.
 Блейн, Джеймс (1830—1893) — американский политик-республиканец.
 Блейн, Джейсон (род. 1980) — канадский кантри-музыкант.
 Блейн, Малон (1894—1969) — американский художник, автор книжных иллюстраций.
 Блейн, Салли (урождённая Элизабет Джейн Янг; 1910—1997) — американская актриса, сестра актрис Полли Энн Янг и Лоретты Янг.

См. также 
 Блейн Моно — монорельсовый поезд из вымышленной вселенной «Темная Башня» Стивена Кинга.